Tuberculina är ett släkte av svampar. Tuberculina ingår i familjen Helicobasidiaceae, ordningen Helicobasidiales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tuberculina